Динна Бьёрн Ларсен (; ) — датская балерина; директор и главный хореограф Финского национального балета (2001—2008).

Биография 
Родилась 14 февраля 1947 года в Копенгагене, в Датском королевстве.

В 1964 году начала свою карьеру балерины на сцене Датского королевского балета.

С 1990 года работала в Осло директором и хореографом Норвежского королевского балета, а с 1997 года консультантом художественного руководителя королевского балета в Копенгагене.

С 2001 по 2008 годы по четырёхлетнему контракту (с пролонгацией на два года) работала директором и главным хореографом Финского национального балета, поставив на сцене финского театра несколько новых балетных постановок. После окончания работы в Финляндии, вернулась в Данию, где сконцентрировалась на хореографической работе по сказкам Ханса Христиана Андерсена.

Является заместителем председателя международного конкурса балета в Хельсинки.

Семья 
 Отец —  (1913—2003), артист балета и директор Датского королевского балета.
 Мать — Элви Хенриксен (Elvi Henriksen), музыкант

Примечания

Ссылки 
 Dinna Bjørn (1947 —) биография

Хореографы Финляндии
Руководители Финского национального балета